Jaskinia Kasprowa Niżnia – jaskinia w Dolinie Kasprowej w Tatrach Polskich
 Jaskinia Kasprowa Średnia – jaskinia w Dolinie Kasprowej w Tatrach Polskich
 Jaskinia Kasprowa Wyżnia – jaskinia w Dolinie Kasprowej w Tatrach Polskich